Рига Мастерс 2016 — профессиональный снукерный турнир, проходивший с 22 по 24 июня 2016 года в Риге, Латвия. Он стал первым рейтинговым турниром сезона 2016/2017.

Действующий чемпион Барри Хокинс отказался от участия в турнире. В финале встретились австралиец Нил Робертсон и англичанин Майкл Холт. Результат 5-2.

Призовой фонд 
Призовой фонд турнира составил 200000 евро.

 Победитель 50,000 €
 Финалист 25,000 €
 Полуфиналисты 15,000 €
 Четвертьфиналисты 6,000 €
 1/16 финала 3,000 €
 1/32 финала 1,400 €
 1/64 финала 700 €
 Высший брейк(сенчури) вне телетрансляции: 200 €
 Высший брейк(сенчури) во время телетрансляции: 2,000 €
 Всего: 200,000 €

Основной турнир

Сенчури

Квалификация 
Всего: 15

 135, 111  Джон Хиггинс
 131  Марк Кинг
 124, 100  Стюарт Каррингтон
 121  Энтони Хэмилтон
 111  Ли Хан
 110, 108  Марк Уильямс

 110  Джон Эстли
 110  Питер Эбдон
 108  Чжан Аньда
 104  Майк Данн
 103  Марк Селби
 101  Джо Перри

Основной турнир 
Всего: 31

 138  Мартин О’Доннелл
 135  Чжао Синьтун
 134, 102  Джимми Робертсон
 132  Чжоу Юэлун
 130  Иан Бёрнс
 125  Марк Дэвис
 124  Гэри Уилсон
 123  Марк Уильямс
 118  Майкл Холт
 117, 110, 107  Джон Эстли
 115  Стюарт Бинэм
 112, 107  Энтони Макгилл

 108, 104, 100, 100  Нил Робертсон
 108  Ли Хан
 106  Стюарт Каррингтон
 105, 100  Шон О’Салливан
 105  Фергал О’Брайен
 105  Джек Лисовски
 103  Янь Бинтао
 103  Джадд Трамп
 102  Сяо Годун
 101  Джейми Коуп
 100  Марко Фу

Примечания

Ссылки 

2016
2016 год в снукере